Christian Nagiller (ur. 24 czerwca 1984 w Hall in Tirol) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel. Drużynowy mistrz i wicemistrz świata juniorów w skokach narciarskich.

W Pucharze Świata zadebiutował jeszcze przed 16. urodzinami, w styczniu 2000, w pierwszej serii konkursu w Innsbrucku. Przegrał wtedy, rywalizując w parze z Adamem Małyszem, zajmując 39. miejsce. Regularnie w zawodach PŚ zaczął startować w sezonie 2002/2003. Wtedy też zanotował swoje najlepsze wyniki – zwycięstwo w Hakubie oraz 2. miejsce w Sapporo. Zajął 18. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ z wynikiem 428 punktów.

W tym samym sezonie podczas kwalifikacji do zawodów w Tauplitz na skoczni Kulm skoczył 220 m, lecz nie ustał skoku. Gdyby nie upadek, odległość ta byłaby rekordem skoczni. Najdłuższym ustanym przez Nagillera skokiem jest próba na 203 metry uzyskana na tej samej skoczni 1 lutego 2003.

Po sezonie 2005/2006 zakończył sportową karierę.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 31. miejsce (K-120), 30. miejsce (K-95)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2002  Schonach – 26. miejsce
 Drużynowo
 2000  Szczyrbskie Jezioro – złoty medal
 2002  Schonach – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach 
  Hakuba – 23 stycznia 2003

Miejsca na podium chronologicznie 
  Hakuba – 23 stycznia 2003 (1. miejsce)
  Sapporo – 25 stycznia 2003 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Innsbruck – 1 stycznia 2000 (2. miejsce)
  Lahti – 15 grudnia 2002 (3. miejsce)
  Engelberg – 28 grudnia 2002 (2. miejsce)
  Seefeld – 1 stycznia 2003 (1. miejsce)
  Planica – 11 stycznia 2003 (1. miejsce)
  Planica – 12 stycznia 2003 (1. miejsce)
  Sankt Moritz – 26 grudnia 2003 (1. miejsce)
  Seefeld – 1 stycznia 2004 (2. miejsce)
  Zakopane – 8 lutego 2004 (2. miejsce)
  Westby – 14 lutego 2004 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 26 lutego 2005 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1984